Ein Fernspiel ist ein Spiel, das von Spielern gespielt wird, die nicht am selben Ort befinden.

 für Spiele per Post mit Briefen siehe Postspiel
 für Spiele per E-Mails siehe Play by eMail (PBeM)